Елена Арманда Николаса Санс-и-Мартинес де Арисала (, обычно Елена Санс; , Кастельон-де-ла-Плана — , Париж) — испанская оперная певица, любовница короля Испании Альфонсо XII Умиротворителя.

Училась в школе для девочек в Леганесе, затем в Мадридской консерватории у , занималась также у Мариано Падильи. В 1868 году дебютировала в Шамбери в партии Азучены («Трубадур» Джузеппе Верди). В 1876—1878 гг. пела на сцене парижской Оперы Гарнье, гастролировала по всему миру, в том числе в Санкт-Петербурге и на сцене миланской Ла Скала.

На рубеже 1870—1880-х гг. в Мадриде стала фавориткой короля — по одной из версий, благодаря протекции его матери королевы Изабеллы. Родила от короля двух сыновей — Альфонсо (1880—1970) и Фернандо (1881—1922). Под давлением двора покинула Испанию и обосновалась в Париже; умерший в 1885 году король так и не признал своих детей.

Примечания 

Певцы и певицы Испании